Шант може бити:

Шант (медицина), преливање крви из једне циркулације у другу.
Шант (електротехника), врста паралелно везаног отпорника.
Шант (Горња Саона), насељено место у Француској.